O12 steht für:
 O12, ICD-10-Code für eine vorher bestehende Hypertonie mit aufgepfropfter Proteinurie während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O10-O16
 O12, FAA-Code für den Flughafen Grand Lake St. Marys Seaplane Base in St. Marys, Ohio, Vereinigte Staaten
 O 12-Klasse, U-Boot-Klasse der niederländischen Marine, gebaut von 1928 bis 1932

O12